Змагання в парному жіночому розряді на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1984 проходили з 26 травня по 10 червня 1984 року на відкритих ґрунтових кортах Stade Roland Garros у Парижі (Франція). Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши Клаудія Коде-Кільш і Гана Мандлікова з рахунком 5–7, 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main draw , ITFTennis.com.

Жінки, парний розряд
1984 у жіночому тенісі